ТДC — многозначная аббревиатура:
 ТДC — телефон (головной) динамический стереофонический
 ТДC — тесная двойная система
 ТДC — типовая дорожная система
 ТДC — торгово-депозитарная система
 ТДC — точка доступа к сервису
 ТДC — трубка дыхательная силиконовая

См. также 
 ОТДC — отдел технической документации серийного производства
 РТДC — Российско-Турецкий деловой совет
 УТДC — управление технологической диспетчеризации и связи
 TDS